Jakobsdal  kan avse

 Jakobsdal, Göteborg – tidigare byggnad och del av stadsdelen Bö, Göteborg
 Jakobsdals Charkuteri – företag i Göteborg
 Jakobsdal, Linköping – del av stadsdelen Hjulsbro, Linköping
 Jakobsdals slott – tidigare namn på Ulriksdals slott, Solna kommun